Kubík nebo Kubik může být zdrobnělina křestního jména Jakub a může také znamenat:

příjmení
 Adam Kubík (* 1998) – český lední hokejista
 Anna Kubíková (* 1948) – česká historička a archivářka
 Arnošt Kubík (* 1925) – český voják
 Eliška Kubíková – ředitelka Zoo Jihlava (od 2005)
 František Kubík (* 1989) – slovenský fotbalista
 Gail Kubik (1914–1984) – americký skladatel, učitel a violista
 Jan Kubik (1859–1918) – polský politik z Haliče, poslanec Říšské rady
 Jan Kubík (* 1978) – český politik, poslanec za hnutí ANO 2011
 Jarmila Kubíková – česká botanička a pedagožka
 Jiří Kubík (* 1972) – český novinář
 Jožka Kubík - více nositelů
 Július Kubík (1940–2013) – český novinář
 Kamil Kubík – americký malíř českého původu
 Ladislav Kubík (1946–2017) – český hudební skladatel
 Luboš Kubík (* 1964) – český fotbalista
 Otto Kubík (1919–2002) – český architekt
 Rudolf Kubík (* 1965) – český herec, textař a scenárista
 Tomáš Kubík (* 1992) – slovenský fotbalový útočník
 Zdeněk Kubík (* 1977) – český historik, archivář a knihovník, heraldik a vexilolog

v kultuře
 Kubík a slavík – dílo polského spisovatele Eugeniusze Iwanického
 Kubík a Kuba – pohádka dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena

jiné významy
 metr krychlový neboli "kubický metr"
 Kubík (planetka) – název planetky číslo 11598
 Kubík (nápoj) – značka nápoje polského původu (v orig. Kubuś)
 Kubík (rybník) – malý rybník v Milevsku

Související články 
 Kubíček

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení